Hoppe kan som auktorsförkortning betyda:

 David Heinrich Hoppe
 Henri Hoppe

Robotskapade auktorsförkortningar